Паннонское княжество может означать:

 Блатенское княжество — средневековое (IX век) славянское княжество в северной Паннонии (современная Венгрия).
 Посавское княжество — средневековое славянское княжество (с VIII по IX века) в южной Паннонии (современная Хорватия).

См. также